Andrzej Grabarczyk – aktor
 Andrzej Grabarczyk – lekkoatleta